«Тихий берег» — название усадьбы академика В. М. Бехтерева (принадлежала учёному в 1857—1927), известного учёного-практика в области психиатрии.

Культурно-историческое наследие 
Комплекс усадьбы академика находится в Смолячково (деревня Ино) Курортный район Санкт-Петербурга по адресу: Приморское шоссе, 690. Это объект культурно-исторического наследия регионального уровня охраны на основании:
 Закон Санкт-Петербурга от № 235-50 14.10.1998.
 
В комплекс усадьбы входят следующие охраняемые объекты:
 Баня
 Большая дача
 Дом управляющего
 Дровяной и лыжный сараи
 Каретный сарай
 Ледник
 Маленькая дача
 Ограда с надписью «Тихий берег»
 Сад
 Фотолаборатория
 Электростанция

Фотогалерея

Историческая справка 
Имение, площадью 31,8 десятины, расположено на живописном берегу Финского залива. Оно было любимым местом отдыха учёного, где он проводил всё лето, купался в заливе. Заботился о благоустройстве своей дачи. Но не забывал и о работе: здесь он писал свои научные труды, а трижды в неделю ездил в город принимать больных. Бехтерев собственноручно засадил еловую аллею от Приморской дороги к усадебному дому. Эти ели сохранились до сих пор. Тогда же на берегу Финского залива было установлено изваяние сфинкса (предполагается его восстановление).

В усадьбе было два дома. В «Большой даче» (трёхэтажном деревянном доме в стиле модерн) находились гостиная, спальня, столовая. Кабинет, хранилище рукописей, гостевые комнаты. Здесь часто бывали соседи Бехтерева по финскому побережью — писатель Леонид Андреев, художники Валентин Серов, Илья Репин. Второй дом назывался «Маленькой дачей». Это было небольшое бревенчатое строение с жилыми комнатами, кухней, верандой, башней и балконом, обращённым к Финскому заливу, который в семье учёного называли «Капитанским мостиком». Кроме того, в усадьбе была своя электростанция, фотолаборатория, водокачка, дом управляющего и другие хозяйственные постройки. Всё это сильно пострадало в военное и послевоенное время. Была разрушена и разобрана на стройматериалы «Большая дача», исчезла фотолаборатория, дом управляющего. В видоизменённом и сильно пострадавшем состоянии дошли до наших дней «Маленькая дача», здание электростанции и один колодец из пяти имевшихся в усадьбе.

В 1989 году имение «Тихий берег» было поставлено на учёт Управлением Государственной инспекции по охране памятников. А ещё через два года право собственности на него было признано за внуком академика Бехтерева. Жители усадьбы были расселены с целью устройства в ней мемориального музея учёного. С тех пор стараниями семейства Бехтеревых и при поддержке Психоневрологического института, носящего имя учёного, в усадьбе идут восстановительные работы. К 2010 году воссоздан исторический внешний вид и некоторые интерьеры «Маленькой дачи», электростанции. Водокачки. Лыжного и каретного сараев. Воссозданы и главные ворота с надписью «Тихий берег», восстанавливается фруктовый сад. Планируется возрождение «Большой дачи». К 135-летию со дня рождения учёного возле «Маленькой дачи» ему был установлен памятник работы скульптора Аникушина.

Литература 
 
 Н. В. Григорьева. Путешествие в Русскую Финляндию. СПб. 2002 г. с.24-30.

Ссылки 
 Усадьба академика В. М. Бехтерева «Тихий Берег»

Примечания 

Культурно-историческое наследие Курортного района Санкт-Петербурга
Курортный район
Усадьбы Санкт-Петербурга